El halcón maltés puede referirse a:

Tributo del Halcón Maltés: tributo anual pagado por los Caballeros Hospitalarios al Rey de España a cambio de la cesión de la soberanía de la Isla de Malta.
El halcón maltés: novela de Dashiell Hammett publicada en 1930, que ha sido llevada al cine en varias ocasiones
El halcón maltés (1931): película de 1931 basada en la novela homónima de Dashiell Hammett, dirigida por Roy Del Ruth.
El halcón maltés (1936): película de 1936 basada en la novela homónima de Dashiell Hammett, dirigida por William Dieterle.
El halcón maltés (1941): película de 1941 basada en la novela homónima de Dashiell Hammett, dirigida por John Houston y protagonizada por Humphrey Bogart.